

Geografia 
 Etiopia
 Ada – località etiope
 Ghana
 Ada – capoluogo del distretto di Dangme Est
 Montenegro
 Ada o Boiana – isola presso la foce del fiume Boiana
 Serbia
 Ada – città 
 Stati Uniti d'America
 Ada – capoluogo della Contea di Norman
 Ada – villaggio della Contea di Hardin, Ohio
 Ada – capoluogo della Contea di Pontotoc, Oklahoma
 Contea di Ada – contea nello Stato dell'Idaho

Sigle 
 American Dietetic Association
 Amigos dos Amigos – organizzazione criminale brasiliana
 Associazione Direttori Albergo – associazione di settore italiana con sede a Roma

Astronomia 
 Ada – cratere meteoritico di Marte
 523 Ada – asteroide del sistema solare

Cinema 
 Ada Dallas (Ada) – film del 1961 diretto da Daniel Mann
 Ada – film del 2021 diretto da Kira Kovalenko

Codici 
 ADA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Adana (Turchia)
 ada – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua adangme

Fisica 
 AdA – Anello di Accumulazione, sincrotrone costruito dal gruppo di Fisica Nucleare all'INFN di Frascati, tra i quali Bruno Touschek e Carlo Bernardini

Geologia 
 ADA – Tonalite dell'Adamello, sintema stratigrafico del Trentino-Alto Adige

Informatica 
 Ada – linguaggio di programmazione, così chiamato in onore di Ada Lovelace, riconosciuta come prima programmatrice della storia

Altro 
 Ada – nome proprio di persona italiano femminile
 ADA: Architecture Design Art – rivista sudafricana

Altri progetti